Чемпионат Австрии по футболу 1947/48 - (Österreichische Fußballmeisterschaft) 37 розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Клуб Рапид Вена в 16 раз стал чемпионом. Клуб Винер АК покинул высший дивизион по итогам чемпионата.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
Сезон 1947/1948 на rsssf.com 
 Сезон 1947/1948 на сайте austriasoccer.at 

1947/1948
Спорт в Австрии в 1947 году
Спорт в Австрии в 1948 году
Австрия
Австрия